El Tular kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Tular, Honduras, ort, Departamento de Valle,

Mexiko 

 El Tular, Tabasco, ort, 
 El Tular, Santiago Tuxtla, ort, 
 El Tular, Juan Rodríguez Clara, ort, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar